Cozzi ist der Familienname folgender Personen:

 Gaetano Cozzi (1922–2001), italienischer Historiker
 Glauco Cozzi (* 1951), italienischer Fußballspieler
 Julio Cozzi (1922–2011),  argentinischer Fußballtorhüter
 Luigi Cozzi (* 1947), italienischer Regisseur
 Melina Cozzi (* 1987), argentinisch-italienische Handballspielerin
 Paolo Cozzi (* 1980), italienischer Volleyballspieler
 Vincenzo Cozzi (1926–2013), italienischer römisch-katholischer Bischof

Siehe auch:
 Gozzi